Lech II Poznań – druga drużyna (zespół rezerw) Lecha Poznań. W sezonie 1967/1968 doszła do 1/2 finału Pucharu Polski.

Lech II w poszczególnych sezonach 

Stan na 30 maja 2022 roku

Trenerzy 
 2018-2019: Dariusz Żuraw
 2019-2020: Rafał Ulatowski

Przypisy 

Lech Poznań
Piłkarskie zespoły rezerw